Faumuina ist der Familienname folgender Personen:

 Beatrice Faumuina (* 1974), neuseeländische Diskuswerferin
 Charlie Faumuina (* 1986), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Wilson Faumuina (1954–1986), US-amerikanischer American-Football-Spieler